Love Among the Ruins (ER), een aflevering van ER
Love Among the Ruins (Mad Men), een aflevering van Mad Men
Love Among the Ruins (film),een film uit 1975
Love Among the Ruins (Peter Sarstedt),een lied van Peter Sarstedt